Winkhaus ist der Familienname folgender Personen:

 August Winkhaus, deutscher Unternehmer und Firmengründer
 Eberhard Winkhaus (1892–1953), deutscher Publizist und Heimatforscher
 Fritz Winkhaus (1865–1932), deutscher Bergbaumanager und Politiker
 Hans-Dietrich Winkhaus (* 1937), deutscher Manager
 Hermann Winkhaus (1897–1968), deutscher Bergbaumanager und Industrieller
 Kurt Winkhaus (1898–1970), deutscher Generalrichter der Luftwaffe
 Paul Winkhaus (1862–1933), deutscher Arzt und Politiker (DDP)
 Sarah Valentina Winkhaus (* 1979), deutsche Fernsehmoderatorin
 Tina Winkhaus (* 1966), Fotografin

Winkhaus steht für:

 Winkhaus (Unternehmen), Unternehmen für Fenstertechnik, Türtechnik und Automation

Siehe auch:
 Winkhausen